— тип японских эскортных кораблей. Вместе с более поздним типом «Укуру» были также известны как кайбоканы типа B.

Строительство 

Заказаны в 1941 году по пятой программе замены флота. Представляли собой улучшенный тип «Эторофу» с расположением артиллерии в закрытой одноорудийной носовой установке и открытой спаренной установке на корме (вместо трёх одноорудийных установок за щитами) и более мощным противолодочным вооружением. 

В 1942—1944 годах на верфях Иокогамы и Сакурадзимы было построено 8 кораблей этого типа. 

Развитием проекта стали эскортные корабли типа «Укуру».

История службы 

Корабли этого типа использовались для эскортирования войсковых транспортов и патрульной службы. В 1944 году прошли модернизацию  — с заменой 2 спаренных зенитных автоматов на 3 строенных и 1 одиночный (общее их число к концу войны составляло от 14 до 18 на корабль) и установкой 76-мм бомбомёта. На часть кораблей также устанавливались РЛС обнаружения воздушных целей Тип 22 и Тип 13 и гидролокатор Тип 93.

Пять кораблей погибли в ходе войны, по одному были переданы Китаю и Великобритании, наиболее же повреждённый «Миякэ» был разобран в 1948 году.

Представители

Литература 
 Worth, Richard, Fleets of World War II, Da Capo Press (2001), ISBN 0-306-81116-2

Военно-морской флот Японской империи